Гаварні, Ґаварні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Гаварні Поль - французький графік.